Jesse Carrasquedo Jr. (León, Guanajuato, México, 27 de abril de 2007), es un piloto de automovilismo mexicano. Actualmente pertenece a la Escudería Telmex y la Campos Racing Academy. Actualmente corre en el Campeonato de EAU de Fórmula 4 con R-ace GP.

Carrasquedo Jr. ha sido guiado en su carrera automovilística por el piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio Pérez,

Carrera

Inicios 
Carrasquedo Jr. comenzó en México a la edad de 5 años en la categoría baby kart siendo sobresaliente desde su inició quedando 2 veces campeón em México en la categoría más pequeña.

Carrasquedo Jr. se mudaría a los Estados Unidos para disputar en Florida la Florida Winter Tour y la Rok Cup USA.

Fórmula 4

Campeonato NACAM de Fórmula 4

2020 
En 2020, Carrasquedo Jr. daría su salto a los monoplazas y competiría en el Campeonato NACAM de Fórmula 4 de 2019-20, siendo el piloto más joven en subir a esa categoría. Competiría en 9 carreras donde lograría sumar 39 puntos y quedaría en el 13.º lugar en la tabla general.

2022 
En 2022, Carrasquedo Jr. volvería al Campeonato NACAM de Fórmula 4 de 2022 para disputar 3 carreras con el SP Driver Academy Team, en las tres carreras llevadas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Carrasquedo Jr. lograría conseguir tres podios y 2 victorias dando la vuelta rápida en las tres carreras que disputó. Terminó el campeonato en noveno lugar con 68 puntos.

Campeonato de Fórmula 4 Danesa 
Previo a su debut en el Campeonato de Fórmula 4 Danesa en 2021, Carrasquedo Jr. tuvo una preparación importante con Campos Racing Drivers Academy, esta bajo la supervisión de sus guiadores, los hermanos Antonio Pérez y Sergio Pérez. Carrasquedo Jr. haría su debut en 2021 en el Campeonato de Fórmula 4 Danesa con el equipo FSP Racing, en su debut lograría ganar 2 veces en la segunda ronda que se celebraría en el Padborg Park.

Campeonato de España de F4

2022 
En 2022, Carrasquedo Jr. sería anunciado para participar con Campos para el Campeonato de España de F4 en 2022, la primera ronda del campeonato se llevaría a cabo en el Algarve en Portugal, en esta ronda, Carrasquedo Jr. no lograría hacer un buen resultado ni sumar puntos, siendo su mejor resultado un 16 lugar.

Tras esta ronda, Carrasquedo Jr. se perdería tres rondas del campeonato, esto debido a problemas de salud que le impidieron correr, cuatro meses después, Carrasquedo Jr. tras tras superar sus problemas de salud, volvería al campeonato en la penúltima fecha del calendario en el Navarra, donde en la tercera carrera de la ronda, lograría clasificarse en cuarto lugar, pero un choque con otro auto, lo haría abandonar la carrera.

Carrasquedo Jr. participaría en la última ronda del campeonato en el Barcelona-Cataluña, donde, por diferentes problemas no lograría puntuar en ninguna de las tres carreras que se celebrarían en ese trazado.

2023 
En 2023 sería anunciado nuevamente por Campos Racing para el Campeonato de España de F4 en 2023.

Campeonato de Italia de Fórmula 4 
Carrasquedo Jr. sería anunciado por Monlau Motorsport para participar en la última ronda del Campeonato de Italia de Fórmula 4 que se celebraría en el Mugello, en esta ronda y única que disputaría, no lograría sumar ningún punto.

Campeonato de EAU de Fórmula 4 
Antes de disputar el Campeonato de España de F4, el equipo francés R-ace GP anunciaría a Carrasquedo Jr. para el Campeonato de EAU de Fórmula 4 en 2023.

Resumen de carrera

Resultados

Campeonato de España de F4

Campeonato de Italia de Fórmula 4

Campeonato de EAU de Fórmula 4

Referencias 

Pilotos de automovilismo de México
Pilotos del Campeonato NACAM de Fórmula 4
Pilotos del Campeonato de España de F4
Pilotos del Campeonato de Italia de Fórmula 4